Александр Самойлович Балагин (настоящая фамилия — Гершенович) (14 сентября 1894—1937) — советский поэт, режиссёр и сценарист.

Биография 
Родился 14 сентября 1894 года. С 1915 года начал работу в области кинематографа — до 1917 года работал на разных кинофабриках в качестве сценариста. В 1917 году устроился на киностудию АО Фильма, где работал актёром, режиссёром и сценаристом. В 1928 году устроился на работу в Госкинопром Грузии, где поставил в качестве режиссёра фильм — Пять минут. Писал книги и статьи по вопросам кинематографа. Знаковым для него оказался 1917 год, когда он познакомился с выдающимся поэтом Сергеем Есениным.

Репрессирован и расстрелян в 1937 году.

Фильмография

Режиссёр 
 1928 — Пять минут + сценарист

Сценарист 
 1925 — Минарет смерти
 1927 — Узел
 1928 — Третья жена муллы

Ссылки 
 Подробная биография.

Поэты СССР
Режиссёры СССР
Сценаристы СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР